Muzeum Wojska w Białymstoku 
 nazwa Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w latach 1920-1939